

Littérature 
 Le Mirage, roman de Thomas Mann, paru en 1953.

Cinéma 
 Le Mirage, film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1909 ;
 Le Mirage, film muet français réalisé par Victorin Jasset, sorti en 1912 ;
 Le Mirage (In Pursuit of Polly), film muet américain réalisé par Chester Withey, sorti en 1918 ;
 Le Mirage, marocain  réalisé par Ahmed Bouanani, sorti en 1979 ;
 Le Mirage, film franco-canado-germano-suisse réalisé par Jean-Claude Guiguet, sorti en 1992, adapté du récit de Thomas Mann ;
 Le Mirage, français réalisé par Fabien Pruvot avec Cyrielle Clair, sorti en 2009 ;
 Le Mirage, film québécois réalisé par Ricardo Trogi, sorti en 2015

Voir aussi